Horní Poříčí può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Horní Poříčí, comune del distretto di Strakonice, in Boemia Meridionale
Horní Poříčí, comune del distretto di Blansko, in Moravia Meridionale